Campriano – frazione di Murlo in provincia di Siena.
 Campriano – località di San Miniato in provincia di Pisa.